Google Translation, znane również jako Google in Your Language; pol. Google Tłumaczenie - platforma, która pozwalała wolontariuszom pomagać w tłumaczeniu produktów firmy Google na ich ojczyste języki. Obecnie serwis jest niedostępny.

Interfejs usługi był dostępny wyłącznie w języku angielskim (amerykańskim). Platforma napisana była w języku programowania Python.

Przez czas jego działalności w projekcie tłumaczono m.in. serwis Orkut, stronę pomocy Google, kreator map Google oraz komórkową wersję wyszukiwarki Google.

Nazwą kodową serwisu był transconsole.

Sztuczne języki 
Wśród języków obsługiwanych przez serwis znajdowały się również te sztuczne, często nawiązujące do ówczesnej popkultury, były wśród nich:
 Borkborkbork (Bork, bork, bork!) - "język" szwedzkiego kucharza z Muppetów,
 Elmer Fudd (Ewmew Fudd) - język angielski z zamianą "r" na "w", naśladujący manierę myśliwego Elmera z kreskówki Zwariowane Melodie,
 Hacker (H4x0r) - leet speak (popularne w środowisku hakerskim zamienianie liter na cyfry) połączony ze slangiem internetowym,
 Klingon (tlhIngan Hol) - język klingoński,
 Pig Latin (Igpay Atinlay) - świńska łacina.

Inspiracja 
Na dole strony głównej serwisu znajdował się tekst Inspiration provided by the Weather Underground (pol. inspiracja dostarczona przez Weather Underground).

Serwisy internetowe Google